Příjmení Skarsgård nosí více významných osobností:

 Alexander Skarsgård (* 1976) – švédský herec
 Gustaf Skarsgård (* 1980) – švédský herec
 Stellan Skarsgård (* 1951) – švédský herec
 Valter Skarsgård (* 1995) – švédský herec